«Сестра моя Люся» — советский телефильм 1985 года, снятый на киностудии «Казахфильм» режиссёром Ермеком Шинарбаевым.

Сюжет 
Главный герой фильма — космонавт — вспоминает свое детство, выпавшее на трудное послевоенное время. Пролетая высоко над Землей, он думает о Люсе, русской девочке из того времени, тогда ему было 7 лет, и его мама Айгюль приютила у себя в доме бывшую в эвакуации Клаву, потерявшую мужа на фронте, с 12-летней дочерью Люсей…
В картине много коротких судеб-новелл, обрамляющих историю главных героев. … Обо всей этой круговерти Шинарбаев рассказывает просто, резко, не утаивая горечи, но и не смакуя невеселые подробности в жизни его героев, которые в картинах о послевоенном времени порой ещё подменяют существо рассказа.

В ролях 
 Хамар Адамбаева — Айгуль
 Ольга Остроумова — Клава, мать Люси
 Лариса Великоцкая — Люся
 Маулен Халыков — сын Айгуль
 Николай Гринько — Илья Лёва, старик с тележкой
 Ануарбек Молдабеков — Баир, железнодорожник
 Любовь Германова — девушка с собакой
 Валентина Тё — девушка в окне
 Гульнара Рахимбаева — учительница
 Тамара Косубаева — соседка
 Олеся Иванова — солдатка
 Виктор Евграфов — Женька-матрос, безногий инвалид
 Борис Клюев — Фёдор
 Тунгышбай Жаманкулов — Ибрагим
 Игорь Боголюбов — Пантелеев
 Раиса Мухамедьярова — эпизод
Закадровый текст читает Иннокентий Смоктуновский

Фестивали и награды 
 1985 — Всесоюзный кинофестиваль — специальный приз
 1987 — II Республиканский смотр-конкурсе работ молодых кинематографистов «Бастау-87», Алма- Ата — Приз и диплом «За убедительное художественное воплощение темы дружбы народов»
 1987 — Международный кинофестиваль в Амьене (Франция) — специальный приз жюри
 2001 — Кинофестиваль трёх континентов (Нант, Франция) — показ в ретроспективе

Литература 
 Плахов А. — Слово и пластика (Худож. фильм «Сестра моя Люся». Постановка Е.Шинарбаева) // Советская культура, 7 июня 1986
 Шепотинник П. — Крылья (О телевиз. худож. фильме «Сестра моя Люся») // Искусство кино, № 4, 1988

Ссылки 
 Сестра моя Люся // Казахфильм

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы студии «Казахфильм»